Жабченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Жабченко, Анатолий Сергеевич (род. 1979) — украинский футболист, украинский и российский и арбитр.
 Жабченко, Игорь Валентинович (род. 1968) — советский и украинский футболист.